Suzuki Bandit – serie di modelli di motociclette prodotte dalla casa motociclistica giapponese Suzuki
 Bandit – profumo femminile dell'azienda Robert Piguet Parfumes
Bandit – singolo di Juice Wrld e YoungBoy Never Broke Again del 2019

Altri progetti